Хе́ндрик Грот (; 22 апреля 1938, Зандейк — 11 мая 2022, Зандам), более известный как Хенк Грот () — нидерландский футболист, нападающий.

Биография

Клубная карьера 
Хенк Грот начал свою футбольную карьеру в своём родном городе Зандейк в одноимённом клубе «Зандейк». Позже Хенк перешёл в полупрофессиональный клуб «», где он играл вместе со своим братом Кесом Гротом, который был старше него на шесть лет.

В 1959 году Хенк вместе с братом перешёл в амстердамский «Аякс». Дебют Хенка состоялся в матче против «НЕКа», завершившийся со счётом 3:0 в пользу «Аякса». В своём первом же сезоне за «Аякс» Хенк стал чемпионом Нидерландов и лучшим бомбардиром чемпионата, забив в сезоне 1959/1960 38 мячей в 33 матчах, этот результат был на 9 мячей больше чем забил его старший брат, занявший третье место в списке бомбардиров чемпионат Нидерландов.

В сезоне 1960/1961 Хенк улучшил свой результат забив 42 мяча в 32 матчах чемпионата Нидерландов, всего за сезон в различных турнира Хенк забил 65 мячей. В том же 1961 году Грот завоевал кубок Нидерландов.
В сезоне 1961/1962 Грот отличился 18 голами в 30 матчах. 26 апреля 1962 года Хенк стал обладателем кубка Интертото, который разыгрывался впервые, в финальном матче «Аякс» обыграл «Фейеноорд» со счётом 4:2. В последнем сезоне за «Аякс» Хенк снова забил 18 мячей, а «Аякс» завершил сезон на втором месте в чемпионате, уступив 3 очка чемпиону «ПСВ» из Эйндховена.

В 1963 году Хенк был куплен «Фейеноордом» за 200 тыс.гульденов. В течение двух сезонов Хенк выступал за «Фейеноорд» и забил 34 мяча в 54 матчах. В сезоне 1964/1965 Хенк второй раз стал чемпионом и обладателем кубка Нидерландов. В 1965 году Хенк вновь вернулся в «Аякс», амстердамский клуб заплатил за возвращение нападающего 400 тыс.гульденов.

С 1965 по 1969 года Хенк провёл 101 матч и забил 46 мячей, в составе «Аякса» Грот ещё трижды становился чемпионом Нидерландов (1966, 1967, 1968) и завоевал кубок Нидерландов (1967). Карьеру игрока Хенку пришлось завершить из-за травму полученной в игре за сборную Нидерландов в матче против сборной Польши

Закончив футбольную карьеру, Хенк Грот работал скаутом в «Аяксе», подыскивая новых футболистов для клуба.

Карьера в сборной 
В национальной сборной Нидерландов Хенк дебютировал 3 апреля 1960 года в матче против сборной Болгарии, матч закончился победой нидерландцев 4:2, а Хенк отметился голом в своей первой же игре. Последний матч за сборную Хенк провёл против Польши 7 сентября 1969 года, в матче Хенк Грот получил тяжёлую травму, которая стала причиной его ухода из футбола. Всего за сборную Грот провёл 39 матчей и забил 12 мячей.

Достижения 
Клубные
 Чемпион Нидерландов: 1960, 1965, 1966, 1967, 1968
 Обладатель Кубка Нидерландов: 1961, 1965, 1967
 Обладатель Кубка Интертото: 1962Личные
 Лучший бомбардир чемпионата Нидерландов: 1960, 1961
 Лучший бомбардир «Аякса» в еврокубках: 27 голов
 Рекордсмен «Аякса» по количеству голов в сезоне: 55 голов

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Стормвогелс»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Фейеноорд»